Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2011 проводился с 29 по 31 июля 2011 года в городе Данидин на арене Dunedin Ice Stadium. Турнир проводился в 5-й раз.

В чемпионате принимали участие 9 команд.

Победителями чемпионата стала (в 4-й раз в своей истории) команда Бриджет Бекер / Шон Бекер, победившая в финале команду Натали Кэмпбелл / Джон Кэмпбелл. Бронзовые медали завоевали команда Мариса Джонс / Nelson Ede.

Формат турнира 
Сначала команды, разбитые на 2 группы (группа A — 5 команд, группа B — 4 команды), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг (при этом каждая команда группы A играет только с командами группы B и наоборот). При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят по две лучшие команды из групп (при необходимости проводятся тай-брейки); они играют в полуфиналах, матче за 3-е место и финале.

Составы команд

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие во внутригрупповой тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места

Тай-брейки

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2011
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2011
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2011

Спорт в Новой Зеландии в 2011 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Данидине
Июль 2011 года